Jaroš, Jaros ou Iaroch peut faire référence à :

JAROS, acronyme anglais de , un satellite japonais.

Personnalité

Prénom 
Jaros de la Beauce, joueur de hockey de Saint-Georges, Québec,
 alchimiste tchèque.

Nom de famille 
Dmytro Iaroch (1971- ), homme politique ukrainien,
 (1978- ), acteur polonais,
, homme politique du Minnesota,
 (1912–1943), militaire tchèque,
 (1967- ), chef culinaire,
 (1940- ), écrivain slovaque,
 (1964- ), alpiniste tchèque,
 (1965- ), sportif allemand,
 (1984- ), footballeur allemand,
Tony Jaros (1920–1995), joueur américain de basketball.